Csaba Magdo (ur. 24 maja 1977 w Săcele) – rumuński skoczek narciarski i kombinator norweski. Były zawodnik klubu CS Dinamo Braszów i reprezentant Rumunii, wielokrotny medalista mistrzostw tego kraju w skokach narciarskich. Obecnie (2013 rok) trener skoków narciarskich.

W 1996 roku brał udział w mistrzostwach świata juniorów rozgrywanych we włoskim Asiago. Startował wówczas w rywalizacji kombinatorów norweskich. W tej dyscyplinie sportu startował także w zawodach Pucharu Świata B w kombinacji norweskiej (obecny Puchar Kontynentalny).

W 2000 roku został mistrzem Rumunii w skokach narciarskich. Na arenie międzynarodowej najwyższe miejsca zajął podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Braunlage w lutym 2002 roku, kiedy to był 46. w konkursie sobotnim i 48. w niedzielnym. Wystartował w kwalifikacjach do konkursów Mistrzostw Świata 2003 w Val di Fiemme. Na skoczni dużej zajął 69. miejsce po skoku na 79 metrów. Na skoczni normalnej ponownie zajął ostatnie, tym razem 68. miejsce, po skoku na 71 metrów.

W 2003 roku zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni K–70 i brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni K–65 oraz złoty medal w konkursie drużynowym na obiekcie K–70 podczas Mistrzostw Rumunii w Skokach Narciarskich 2003.

W 2004 roku zwyciężył w rozegranym w miejscowości Predeal konkursie indywidualnym seniorskich mistrzostw Rumunii, zdobywając mistrzostwo tego kraju.

Magdo zakończył karierę sportową i został szkoleniowcem młodych rumuńskich zawodników. Obecnie pełni funkcję trenera w klubie CS Săcele oraz w kadrze A reprezentacji Rumunii w skokach narciarskich.

Posiada również tytuł profesora i pełni funkcję dyrektora klubu Clubul Elevilor Săcele. Jest także członkiem komisji technicznej do spraw skoków narciarskich w Rumuńskim Związku Narciarstwa i Biathlonu (rum. Federâtiă Romana de Schi-Biatlon).

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Rumuńscy kombinatorzy norwescy
Rumuńscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1977